Ги́лфорд, иногда Ги́лдфорд () — англоязычный топоним и фамилия:

Топоним 
Австралия
  — дорога в городе Перт, штат Западная Австралия.
  — посёлок в штате Виктория, Австралия.

Великобритания
 Гилфорд — административный центр графства Суррей.
  — деревня в Северной Ирландии.

США
  — городок в штате Вермонт.
  — городок в штате Коннектикут.
 Гилфорд — тауншип в штате Миннесота.
  — тауншип в штате Мичиган.
  — статистически обособленная местность в штате Монтана.
  — городок в штате Мэн.
  — городок в штате Нью-Гэмпшир.
  — городок в штате Нью-Йорк.
  — издательство в штате Нью-Йорк.
 Гилфорд — округ в штате Северная Каролина, США.
  (1781).
  (основан в 1917 году).
  (основан в 1837 году).

Другие страны
  — остров в провинции Британская Колумбия, Канада.

Фамилия 
 Гилфорд, Джой Пол (1897—1987) — американский психолог, профессор.
 Гилфорд, Зак (род. 1989) — новозеландский регбист.
 Гилфорд, Нанетта (1903—1990) — американская оперная певица.

См. также 
 
 Гилфорд Дадли (ок. 1535—1554) — принц-консорт Англии на протяжении 9 дней.